

Вест-Фаллоуфілд Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Вест-Фаллоуфілд Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія